Марат Хайруллин:
 Хайруллин, Марат Наильевич (род. 1984) — казахстанский и российский футболист.
 Хайруллин, Марат Фанисович (род. 1996) — российский хоккеист.